Reno, nevadai város
Reno, olasz folyó